Moab – historyczna, starożytna kraina zamieszkiwana przez Moabitów
 Moab – postać biblijna, syn Lota
 Moab – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah

Zobacz też 

 MOAB – bomba lotnicza
 Berlin-Moabit